Путткамер — фамилия:

 Путткамеры — аристократический немецкий (прусский) род.

 Путкамер, Александер фон (род. 1973) ― немецкий тубист, артист Берлинского филармонического оркестра.
 Путткамер, Иоганна фон (1824—1894) — супруга канцлера Германии Отто фон Бисмарка.
 Путткамер, Карл-Йеско фон (1900—1981) — военно-морской деятель, руководящий сотрудник ОКМ, контр-адмирал (1943).
 Путткамер, Лаврентий Станиславович (1859—1923) — российский и польский политик.
 Путткамер, Леопольд фон (1797—1868) — прусский офицер, генерал пехоты.